Izolea (izoleja) - izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takich samych wartościach natężenia promieniowania słonecznego.

Podstawowe pojęcia meteorologiczne
Izolinie